Villa Chigi, a Roma
Villa Chigi di Vicobello, a Siena
Villa Chigi, nella Pineta di Castel Fusano

Pagine correlate 
Chigi